Harry Longstreet, réalisateur américain ;
 James Longstreet, général américain de la guerre de Sécession ;
 Stephen Longstreet (1907-2002), scénariste et un écrivain américain.

 Longstreet : une série télévisée américaine (1971-1972) "Inédite en France", avec James Franciscus. Apparition de Bruce Lee dans quatre épisodes. 

 Longstreet, localité américaine de Louisiane.